Die Kuala Lumpur Open 1994 waren ein Tennisturnier, das vom 26. September bis 2. Oktober 1994 in Kuala Lumpur stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1994 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1994
Tennisturnier in Kuala Lumpur